Die dritte Ausgabe des COSAFA-Cups, offiziell COSAFA Castle Cup 1999, fand vom 4. Juli bis zum 2. Oktober 1999 statt. Acht Mannschaften aus dem süd-afrikanischen Raum spielten hier um den Titel des Südafrikameisters. Angola gewann seinen ersten Titel. Die Vorrunde fand vom 7. Februar bis zum 28. Mai statt.

Spielmodus 

Für die Endrunde des Turniers waren die zwei Bestplatzierten des letzten Turniers automatisch qualifiziert. Die restlichen acht Teilnehmer spielten in der ersten Runde, deren vier Sieger sich für die Endrunde qualifizierte. Die restlichen vier spielten in einer Play-off-Runde um die letzten beiden Turnierplätze. Das Turnier wurde im K.o.-System fortgeführt.

1. Runde/Qualifikation 

Die 1. Runde fand vom 7. Februar bis zum 28. Mai 1999 statt. Lesotho, Angola, Swasiland und Südafrika konnten sich in der ersten Runde für die Endrunde qualifizieren.

|}

Play-off-Runde 

Namibia und Mosambik konnten sich in der Play-off-Runde qualifizieren.

|}

Endrunde

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale 

|}

Weblinks 
 
 COSAFA Cup 1999 bei RSSSF, abgerufen am 3. September 2020 (englisch).

Fußballveranstaltung 1999